La 2. divisjon 2019, anche nota come PostNord-ligaen per ragioni di sponsorizzazione, ha visto le vittorie finali di Stjørdals-Blink e Grorud, nei rispettivi raggruppamenti, con conseguente promozione in 1. divisjon. Kvik Halden e Åsane, seconde classificate, avrebbero affrontato il sistema di qualificazione alla 1. divisjon, che avrebbe coinvolto anche la 14ª classificata in quest'ultima divisione, il Notodden. Dopo aver superato il Kvik Halden, l'Åsane si è imposto sul Notodden e ha conquistato la promozione. Vidar, Sola, Byåsen nel gruppo 1 e Elverum, Oppsal e Mjølner sono retrocesse invece in 2. divisjon.

Classifiche finali

Gruppo 1

Gruppo 2

Qualificazioni alla 1. divisjon

Note

Collegamenti esterni 
 Risultati e statistiche del gruppo 1 e del gruppo 2 su Fotball.no

Calcio nel 2019
Campionato norvegese di calcio